El término Shilka puede referirse a:

 ZSU-23-4 Shilka, sistema antiaéreo soviético;
 el Río Shilka; o
 Shilka, ciudad rusa del krai de Zabaikalie.